

Sigle 

 Association of European Journalists

Sport 

 A. E. J. Collins – Giocatore di cricket